Stordeur ist ein französischsprachiger Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 André Stordeur (* 1941), belgischer Komponist von elektroakustischer Musik
 Danielle Stordeur (* 1944), französische Prähistorikerin
 Idelette de Bure († 1549), Ehefrau Calvins, zuvor verheiratet mit dem Täufer Jean Stordeur (≈1510–1540)
 Joseph Stordeur, belgischer Fechter und Olympiateilnehmer